Jordan Cray (* 20. Jh. in den Vereinigten Staaten) ist ein US-amerikanischer Kinder- und Jugendbuchautor. Er schrieb die danger.com-Reihe, die unter der deutschen Version danger.de bei Ravensburger erschien.

Leben 
Die meisten seiner Bücher handeln von der Cyberwelt des Internets, auch über die Gefahren des Benutzens.

Im Jahr 1997 erschien das erste Buch der danger.com-Reihe unter dem Originaltitel „Gemini 7“. Es folgten acht weitere Bücher, bis die Reihe mit dem Buch „Shiver“ im Jahr 1998 zu Ende ging. Die deutsche Reihe begann 1999 mit dem Buch „Der Albtraum“ und endete 2001 mit „Der Geist“.

Cray lebt in Florida in den Vereinigten Staaten.

Weblinks 
 Jordan Crays Biografie und Bücher (englisch)
 Jordan Cray: Biografie
 Jordan Crays Bücher (englisch)

Autor
Kinder- und Jugendliteratur
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann